Carlo Perini (Trento, 6 de fevereiro de 1817 – Trento, 29 de dezembro de 1883) foi um médico e naturalista italiano.

Naturalistas da Itália